Peter Svetina je osebno ime več osebnosti:

 Peter Svetina (pedagog), slovenski specialni pedagog in varuh človekovih pravic
 Peter Svetina (pisatelj), slovenski pisatelj, pesnik, prevajalec, literarni zgodovinar

Opombe